Somersby – wieś w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Somersby – napój piwny

Zobacz też: Sommersby.